Tovåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tovåstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (5,35 ha)
Tovåstjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn